Hegesianax (en grec antic ) fou un polític selèucida.

Va ser un dels ambaixadors selèucides que l'any 196 aC van rebre els deu comissionats romans que havia enviat el senat per fixar el futur de Grècia després de la derrota de Filip V de Macedònia pel cònsol Flaminí, segons diu Titus Livi.

El 193 aC fou ambaixador especial selèucida a Roma. La negociació no va reeixir, ja que el senat va exigir d'Antíoc III el gran la retirada dels selèucides de totes les ciutats d'Europa, una petició que Hegesianax i els seus col·legues no van poder acceptar, segons Livi i Appià.

Referències 

Persones de l'Imperi Selèucida